Носс:
 Людвіг Носс (1848—1913) — австрійський самоврядовець, меценат, громадський і просвітницький діяч.
 Ян Носс — аптекар, громадський і просвітницький діяч.

Німецькі прізвища